Sunshine (englisch „Sonnenschein“) steht für:

 Sunshine (Vorname), weiblicher Vorname
 sunshine live, deutscher Elektro-Radiosender
 Radio Sunshine, Schweizer Lokalradiosender

Kultur:
 Sunshine (1973), amerikanischer Film von Joseph Sargent
 Sunshine (2007), britischer Film von Danny Boyle
 Sunshine – Ein Hauch von Sonnenschein, Kriegsfilm (1999)
 Sunshine (Album), Studioalbum des deutschen Dance-Projekts R.I.O.
 Sunshine Record Company, US-amerikanisches Jazz- und Blueslabel
 Sunshine (Band), tschechische Independent-Rock-Band

Personen:
 Ava Sunshine (* 2002), US-amerikanische Skirennläuferin
 Caroline Sunshine (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Marion Sunshine (1894–1963), US-amerikanische Schauspielerin, Songwriterin und Komponistin
 Monty Sunshine (1928–2010), britischer Jazz-Klarinettist und Bandleader

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunshine (Arizona)
 Sunshine (Arkansas)
 Sunshine (Colorado)
 Sunshine (Iowa)
 Sunshine (Kentucky)
 Sunshine (Louisiana)
 Sunshine (Maine)
 Sunshine (Maryland)
 Sunshine (North Carolina)
 Sunshine (Ohio)
 Sunshine (Pennsylvania)
 Sunshine (Washington)
 Sunshine (Wyoming)
 Sunshine Acres (Arizona)
 Sunshine Acres (Florida)
 Sunshine Beach (Florida)
 Sunshine Beach (Michigan)
 Sunshine Camp (Kalifornien)
 Sunshine Colonia (Texas)
 Sunshine Gardens (Indiana)
 Sunshine Park (Florida)
 Sunshine Ranches (Florida)

Weitere Orte und astronomische Objekte:
 Sunshine (Victoria), Vorort von Melbourne, Australien
 Sunshine Village, Kanada
 (3742) Sunshine, Asteroid

Siehe auch:
 Mr. Sunshine